Niemcy:
 Jüterbog – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Teltow-Fläming
 Jüterbog – stacja kolejowa w Jüterbog
 Jüterbog – dawny powiat
 Jüterbog-Luckenwalde – dawny powiat